Gondar (Ethiopië), stad in Ethiopië
Gondar (Guimarães), plaats in de Portugese gemeente Guimarães
Gondar (Amarante), plaats in de Portugese gemeente Amarante
Gondar (Vila Nova de Cerveira), plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Cerveira 
Gondar (Caminha), plaats in de Portugese gemeente Caminha